Hähnle oder Haehnle ist der Name folgender Personen:

 Bärbel Hähnle (* 1949), deutsche Leichtathletin
 Eugen Hähnle (1873–1936), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hans Haehnle (1838–1909), Industrieller und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hermann Hähnle (1879–1965), deutscher Erfinder, Naturfilmer und Naturschützer
 Hermann Hähnle (Offizier) (1896–1966), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Karl Hähnle (1888–1918), deutscher Klassischer Archäologe
 Lina Hähnle (1851–1941), deutsche Naturschützerin, Gründerin des Bundes für Vogelschutz

Siehe auch:
 Hänle
 Henle